Рання весна — картина художника-пейзажиста Киріака Костанді.
 Рання весна — картина російського художника-пейзажиста Олексія Саврасова.